Pittsburg Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pittsburg Township (Arkansas)
 Pittsburg Township (Kansas)